Filmformat bezeichnet die Abmessungen des lichtempfindlichen Materials

 in der Fototechnik, siehe Aufnahmeformat
 in der Filmtechnik, siehe Filmformat (Kinematografie)